Im Jahr 1992 sind 31 Nummern des Gesetz- und Verordnungsblatts für das Land Thüringen erschienen.

Nr. 1 vom 10. Januar 1992

Nr. 2 vom 24. Januar 1992

Nr. 3 vom 7. Februar 1992

Nr. 4 vom 21. Februar 1992

Nr. 5 vom 28. Februar 1992

Nr. 6 vom  26. März 1992

Nr. 7 vom 31. März 1992

Nr. 8 vom 9. April 1992

Nr. 9 vom 27. April 1992

Nr. 10 vom 30. April 1992

Nr. 11 vom 25. Mai 1992

Nr. 12 vom 5. Juni 1992

Nr. 13 vom 12. Juni 1992

Nr. 14 vom 19. Juni 1992

Nr. 15 vom 30. Juni 1992

Nr. 16 vom 30. Juni 1992

Nr. 17 vom 7. Juli 1992

Nr. 18 vom 10. Juli 1992

Nr. 19 vom 27. Juli 1992

Nr. 20 vom 31. Juli 1992

Nr. 21 vom 7. August 1992

Nr. 22 vom 4. September 1992

Nr. 23 vom 22. September 1992

Nr. 24 vom 5. Oktober 1992

Nr. 25 vom 16. Oktober 1992

Nr. 26 vom 23. Oktober 1992

Nr. 27 vom 29. Oktober 1992

Nr. 28 vom 20. November 1992

Nr. 29 vom 11. Dezember 1992

Nr. 30 vom 22. Dezember 1992

Nr. 31 vom 30. Dezember 1992

Siehe auch 
 Gesetzblatt
 Amtsblatt

Amtliche Bekanntmachung
Gesetzgebungslehre
Öffentliche Verwaltung (Deutschland)
Rechtsquelle (Thüringen)